Dans les personnages de la saga Harry Potter écrite par J. K. Rowling, Bartemius "Barty" Croupton peut correspondre à :

 Bartemius Croupton Sr. : le père, un employé du Ministère de la Magie.
 Bartemius Croupton Jr. : le fils, un Mangemort.

Homonymie de personnes